Кампанелла — музыкальный термин, а также итальянская фамилия ( — колокольчик):

 Кампанелла — музыкальная пьеса, воспроизводящая звучание колокольчиков.

Фамилия 
 Кампанелла, Алисса (род. 1990) — победительница конкурса Мисс США 2011 года.
 Кампанелла, Данило (род. 1984) — итальянский философ, политолог и писатель.
 Кампанелла, Рой (1921—1993) — американский бейсболист.
 Кампанелла, Томмазо (1568—1639) — итальянский теолог, философ и писатель.